Теодор Стерджон (; 26 лютого 1918, Стейтен-Айленд, Нью-Йорк, США — 8 травня 1995, Юджін, Орегон, США) — американський письменник-фантаст.
 Меморіальна премія імені Теодора Стерджона () — щорічна премія, яку вручає Центр вивчення наукової фантастики Канзаського університету авторові найкращого науково-фантастичного твору малої форми (оповідання чи короткої повісті), опублікованого англійською мовою за попередній рік.
 Закон Старджона

Див. також 
 Стерджен